Бельграно:

 Бельграно, Мануэль — аргентинский военный и политический деятель XIX века.
 Бельграно, Хосе Денис (1844—1917) — испанский художник
 «Генерал Бельграно» — крейсер ВМС Аргентины, потопленный в ходе Фолклендской войны 1982 года.
 Бельграно II — аргентинская антарктическая станция.
 «Бельграно» — аргентинский футбольный клуб из города Кордова.
 Бельграно — река в Аргентине, приток Рио-Чико
 Бельграно — департамент провинции Санта-Фе, Аргентина.
 Бельграно — станция Линии E метрополитена Буэнос-Айреса.

Регби 
 «Бельграно» — аргентинский регбийный клуб из Бельграно, участник Торнео де ла УРБА.
 «Мануэль Бельграно» — аргентинский регбийный клуб из Сааведры, участник Торнео де ла УРБА.